Grutsch oder Grütsch ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Grutsch (1800–1867), österreichischer Komponist und Violinist
 Franz von Grutsch (Franz Xaver Ritter von Grutsch; 1810–1882), österreichischer Autor, Schauspieler und Förderer der Landwirtschaft
 Konrad Grütsch († vor 1475), deutscher Franziskaner, Prediger
 Lambert Grutsch (1914–1995), österreichischer Gerechter unter den Völkern

Siehe auch:
 Krutzsch